A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) é um órgão do Poder Executivo vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Tem por missão a realização de perícias oficiais de natureza criminal e identificação técnica, através do conhecimento científico, contribuindo para a cidadania, justiça e os direitos humanos.  

A Politec em Mato Grosso é desvinculada da Polícia Judiciária Civil, sendo subordinada diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública, trabalhando em estreita cooperação com os demais órgãos de segurança estadual. 

A Politec do Mato Grosso é composta por seis Diretorias:  

 Diretoria Metropolitana de Medicina Legal.
 Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense.
 Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica.
 Diretoria Metropolitana de Criminalística.
 Diretoria de Suporte Institucional.
 Diretoria de Interiorização.

Ver também 
Polícia Científica
Perito Criminal
Medicina legal

Outras instituições 
 Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
 Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
 Agência Brasileira de Inteligência

Ligações externas 
 Portal Institucional

Polícia científica
Governo de Mato Grosso